Японская футбольная лига 2013 — 17-й сезон третьей по значимости футбольной лиги и 15-й сезон Японской футбольной лиги в нынешнем её формате. Чемпионат начался 10 марта и завершился 24 ноября 2013 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Команды, вышедшие или вылетевшие в Японскую футбольную лигу сезона 2013 
Следующие клубы вышли в Японскую футбольную лигу из Региональных лиг Японии:
 Фукусима Юнайтед
 Сагамихара

Следующий клуб вылетел в Японскую футбольную лигу из Дивизиона 2 Джей-лиги:
 Матида Зельвия

Клубы, покинувшие Японскую футбольную лигу перед сезоном 2013 
Следующий клуб вышел в Дивизион 2 Джей-лиги из Японской футбольной лиги:
 В-Варен Нагасаки

По итогам сезона 2012 Японскую футбольную лигу покинул следующий клуб:
 Сагава Сига

Команды

Турнирная таблица 

Источник данных: soccerway.com

Бомбардиры

См. также 
 Чемпионат Японии по футболу 2013
 Вторая лига Японии по футболу 2013
 Японские региональные лиги по футболу 2013

Ссылки 
 Официальный сайт Японской футбольной лиги

Япония
2013
Спорт в Японии в 2013 году